Winterlong steht für:
 Soloprojekt von Thorbjörn Englund (* 1979), schwedischer Multiinstrumentalist, Komponist und Sänger
 Winterlong (2005), bulgarischer Kurzfilm von Timo Kalevi Puukko (2005)
 Winterlong (2018), britischer Spielfilm von David Jackson (2018)